Эдсбюн:

 Эдсбюн — город в Швеции, находится в лене Евлеборг.
 Эдсбюн — клуб по хоккею с мячом из Эдсбюна.